Dahlin ist der Familienname folgender Personen:
 Catharina Dahlin (* 1944), schwedische Schauspielerin
 Johan Dahlin (* 1986), schwedischer Fußballspieler
 Kjell Dahlin (* 1963), schwedischer Eishockeyspieler
 Marcus Dahlin (* 1991), schwedischer Handballspieler
 Martin Dahlin (* 1968), schwedischer Fußballspieler
 Olle Dahlin (* 1954), schwedischer Biathlonfunktionär
 Rasmus Dahlin (* 2000), schwedischer Eishockeyspieler

Dahlin steht weiter für:

 Dahlin-Regler, Verfahren in der Mess- und Regeltechnik

Siehe auch:
 Dalin
 Dahlen